The Comeback Trail ist der Name folgender Filme:

 The Comeback Trail (1982), Filmkomödie von Harry Hurwitz
 The Comeback Trail (2020), Originaltitel von Kings of Hollywood, Filmkomödie von George Gallo